Personen
 Eleonora Valentinovna Mitrofanova (1953) - Russische diplomaat en ambassadeur
 Irina Vjatsjeslavovna Mitrofanova (1965) - Russische botanicus
 Margarita Michajlovna Mitrofanova (1970) - Russische journalist
 Elina Sergejevna Mitrofanova (1992) - Russische hockeyspeler

 Plaatsen
 Mitrofanova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Mitrofanova (Perm) - dorp in de Russische kraj Perm